Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1972/1973 vanns av föregående säsongs tvåa Röda stjärnan

Lag
Totalt deltog 18 lag, inklusive 16 från föregående säsong och två uppflyttade lag från Jugoslaviska andraligan som vinnare av andradivisionens östra respektive västra serien. Förstaligan spelades som dubbelserie, med 34 omgångar. Vinst gav två poäng och oavgjort en. 

Radnički Kragujevac och NK Maribor flyttades ner från Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1971/1972 efter att ha slutat sist i serien. Uppflyttade klubbar var Bor och Spartak Subotica.

Tabell

Mästarna
Röda stjärnan

Zoran Antonijević
Jovan Aćimović
Zoran Bingulac
Vladislav Bogićević
Kiro Dojčinovski
Ratomir Dujković
Milovan Đorić
Slobodan Janković
Živorad Jeftić
Nikola Jovanović
Stanislav Karasi 
Mihalj Keri
Branko Klenkovski
Petar Krivokuća
Vojin Lazarević
Dušan Nikolić
Mile Novković
Miroslav Pavlović
Aleksandar Panajotović
Vladimir Petrović 
Ognjan Petrović 
Sead Sušić
Zoran Filipović 
Dragan Džajić

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1972/1973
1972 i Jugoslavien
1973 i Jugoslavien